Ел Барон има више значења:

 Ел Барон, Ла Есперанза (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Барон (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Барон, Дешуесадеро (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику